Лига Европа 2011/12 е 41-вото издание на този турнир, който до сезон 2008/09 се е наричал Купа на УЕФА. Автоматично за основната фаза се класира носителят на трофея. Всички други участници трябва да преминат през четири квалификационни кръга или влизат директно като загубили плейофите за влизане в групите на Шампионската лига. Предварителните кръгове започват през юли 2011, а финалът се играе на 9 май 2012 г. на Национал Арена в Букурещ.

Участници 
Участниците се класират съгласно класирането им в националните първенства или през турнирите за национални купи на членовете на УЕФА. Автоматична квота получава носителят на трофея от предната година, в случай че не се е класирал за Шампионската лига. Всички други клубове се определят с помощта на четири предварителни кръгове или влизат като загубили предварителните кръгове за Шампионската лига.

Формат 
Участниците се класират спрямо представянето си в националните първенства и купи на членовете на УЕФА. Автоматична квота получава само нсоителят на купата от предната година, при положение че не се е класирал за по-високостоящата Шампионска лига. Всички други участници се определят след изиграването на квалификационните кръгове, или влизат като загубили квалификациите за Шампионската лига.

Три квалификационни кръга се изиграват в периода между началото на юли и началото на август 2010 г. Четвъртият и последен квалификационен кръг получава името „Плейоф“ с цел по-добър маркетинг, тези срещи се състоят в края на месец август 2010 г. Кога един отбор влиза в квалификациите, се определя от класирането на клуба в националното първенство, както и позицията на страната съгласно петгодишната ранглиста на УЕФА от 2010 г. Във всеки квалификационен кръг отборите са разделени съгласно клубните им коефициенти (КК) в групи на поставени и непоставени отбори, чисто национални двойки (т.е. два отбора от Германия да изграят по между си напр.) са изключени.

В последващата групова фаза 48 отбора са разделени според клубните им коефициенти в 4 урни и с помощта на жребий са разделени в 12 групи от 4 отбора всяка. Всяка група играе на същия принцип като в Шампионската лига пълна серия от 6 мача, всеки срещу всеки на разменени домакинства.

Победителите и завършилите на второ място в групите достигат до финалния кръг, третите и четвътите в групите отпадат от надпреварата. Към тези 24 отбора се присъединяват и 8 клуба от груповата фаза на Шампионската лига. Така общия брой става 32 отбора, като се играе на принципа на директната елиминация с разменени домакинства. Всеки съперник се определя отделно чрез жребий, който също така определя кой отбор ще бъде домакин в първата среща. Най-рано във фазата на осминафиналите могат два отбора от една страна да се изправят един срещу друг. Финалът ще се играе в една среща на 9 май 2012 г. на Национал Арена в Букурещ.

Възможно е по време на турнира да се изиграят две срещи в кратък период и в близки като местоположение градове, но това зависи от съответната програма и жребий. Тъй като такива мачове са изключени поради мерки за сигурност и други причини, в такъв случай УЕФА взема извънредно решение за провеждането на срещите със съгласието на клубовете. Такива решения могата да са напр. размяна на домакинствата или на датите на мачовете, използвайки ден, отреден за срещи от Шампионската лига.

Квалификация 
В предварителните кръгове ще се определят групи, вероятно на базата на географската близост, за да се намалят максимално разходите за транспорт на клубовете. Вече в определените от УЕФА групи ще бъде приложен принципа на клубните коефициенти, който разделя отборите на „поставени“ и „непоставени“. Един „поставен“ отбор се среща срещу „непоставен“, като първият избран отбор ще е домакин в първата среща. Чисто национални срещи са изключени.

Първи предварителен кръг 
Първите срещи в първия предварителен кръг ще се играят на 30 юни, а реваншите са на 7 юли 2011 г.

Втори предварителен кръг 
Първите срещи във втория предварителен кръг ще се играят на 14 юли, а реваншите са на 21 юли 2011 г.

Трети предварителен кръг 
Първите срещи в третия предварителен кръг ще се играят на 28 юли, а реваншите са на 4 август 2011 г.

Плейоф 
Първите срещи в плейофите ще се играят на 18 август, а реваншите са на 25 август 2011 г.

1 Диферданж 03 заема мястото на гръцкия Олимпиакос Волос, които са отстранени от турнирите на УЕФА за три години, след като е доказано, че са участвали в уреждане на мачове.
2 На спешно заседание на УЕФА беше решено турският вицешампион Трабзонспор да заеме мястото на шампиона Фенербахче в Шампионската лига, след като Фенербахче бяха дисквалифицирани от турската федерация заради доказано уреждане на мачове. Ето защо втората среща между Трабзонспор и Атлетик Билбао беше отменена, като испанците автоматично се класират за груповата фаза на Лига Европа.
3 Резултатите от двете срещи бяха анулирани, тъй като според УЕФА Сион използва неправомерно картотекирани играчи. Ето защо Глазгоу Селтик получава две служебни победи с 3:0.

Групова фаза 
Срещите ще се играят на 15 септември, 29 септември, 20 октомври, 3 ноември, 30 ноември/1 декември и 14/15 декември.

За жребия на групите 48-те отбора са разделени в 4 урни спрямо техните клубни коефициенти (всяка урна съдържа 12 отбора). Първа урна съдържа носителя на купата и 11 отбора с най-високи коефициенти, четърта урна – най-слабите отбори. Отбори от една и съща държава не могат да бъдат в една група, тъй като чисто националните срещи са позволени едва от осминафиналите.

Група A

Група B

Група C

Група D

Група E

Група F

Група G

Група H

Група I

Група J

Група K

Група L

Шестнайсетинафинал 
Победителите в групите и завършилите на второ място продължават в следващата фаза, докато отборите на трето и четвърто място прекратяват своето участие. Към тези 24 отбора се присъединяват 8 отбора, завършили на 3-то място в групите на Шампионска лига 2011/12. По този начин 32 отбора участват във фазата на директните елиминации. За шестнайсетинафиналите поставени са 12 победителя от групите, както и 4 най-добри отбори, идващи от Шампионската лига, като нова среща между отбори играли вече помежду си в групите е изключена. Отделно два отбора от една федерация не могат да се срещат. Жребият ще се състои на 16 декември 2011 г. в Нион, а мачовете се играят на 16 и 23 февруари 2012 г.

Осминафинал 
От 1/8 финалите няма списъци с поставени и непоставени отбори. Тегли се по системата „всеки срещу всеки“, като първият изтеглен отбор ще е домакин в първата среща.

Жребият ще се състои на 16 декември 2011 г. в Нион, заедно с този за 1/16 финалите, а мачовете ще се играят на 8 и 15 март 2012 г.

Четвъртфинал 
Жребият за четвъртфиналите ще се състои на 16 март 2012 г., а мачовете ще се играят на 29 март и 5 април 2012 г.

Полуфинал 
Жребият за полуфиналите ще се състои на 16 март 2012 г. веднага след жребия за четвъртфиналите. Мачовете ще се играят на 19 и 26 април 2012 г.

Финал

Вижте също 
 Шампионска лига 2011/12

Външни препратки 
 Сайт на УЕФА за Лига Европа

Лига Европа